

Aziende
Tiffany – casa discografica italiana, fondata da Marino Marini
Tiffany & Co., nota anche come Tiffany's – azienda statunitense specializzata nella vendita di gioielli

Onomastica
Tiffany – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi
Tiffany – personaggio dei fumetti Image Comics, nemico di Spawn
Tiffany – personaggio della saga cinematografica La bambola assassina

Persone
Tiffany – cantante pop statunitense
Tiffany – cantante sudcoreana, membro delle Girls' Generation
Tiffany – ringname della wrestler statunitense Taryn Terrell
Charles Lewis Tiffany – cofondatore della famosa azienda di gioielleria Tiffany & Co.
Louis Comfort Tiffany – creatore dei famosi vetri Tiffany

Altro
 Tiffany – album di Tiffany del 1987
 Tiffany – razza felina
 Blu Tiffany – varietà di colore blu